Der Kanton Cazères ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Muret und Saint-Gaudens im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Cazères. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Christian Sans (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 91 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cazères die 16 Gemeinden Boussens, Cazères, Couladère, Francon, Le Plan, Lescuns, Marignac-Laspeyres, Martres-Tolosane, Mauran, Mondavezan, Montberaud, Montclar-de-Comminges, Palaminy, Plagne, Saint-Michel und Sana. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 164,61 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3111.

Cazeres